Рэлей () — английская фамилия и топоним

 Лорд Рэлей () — британский физик и механик, лауреат Нобелевской премии
 Барон Рэлей — наследственный титул в Великобритании.
 Рэлей () — внесистемная единица измерения яркости, получившая своё название в честь лорда Рэлея
 Десантные транспорты-доки типа «Рэлей» — серия из трёх американских десантных транспортов-доков.
 Рэлей — большой древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороне Луны.

См. также 
 Рэлей — список округов в США и Австралии
 Рэли, Уолтер () — британский капер, придворный и политический деятель